900 in het Romeinse talstelsel
 Cypro-Minoïsch schrift, een schriftsysteem uit de oudheid
 CM (Milaan), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 CM (München), een Duits historisch motorfietsmerk
 Championship Manager, een voetbalmanagementspel
 Christelijke Mutualiteit, een Belgisch ziekteverzekeringsfonds
 Collegium Musicum (Leiden), een Leids studentenkoor en -orkest
 CM, lid (member) van de Orde van Canada
 Congregatio Missionis (Lazaristen)
 CM's, een Japans modelautomerk
 C.M. (automerk), een Frans automerk
 CM (telecombedrijf), een telecombedrijf
 Configuratie Management, de taak van een versiebeheersysteem.
 Kameroen als ISO-landcode 

 Curium

 .cm, het internetlandcode topleveldomein van Kameroen
 Centimeter, een lengtemaat, een honderdste meter

 Centimorgan, de eenheid van genetische recombinatiefrequentie